em — одиниця вимірювання у стандарті CSS2, рівносильна розміру (пунктам) поточного шифру.
 em — акорд мі мінор.
 <em> — HTML-тег для виділення тексту курсивом.